Александар Грчки (1. август 1893 — 25. октобар 1920) је био краљ Грчке од 1917. до 1920. године. Ступио је на престо 1917 после абдикације свог оца, краља Константина, пријатеља Централних сила, и пришао Савезницима против Немачке, Аустроугарске, Турске и Бугарске.

Биографија 

Био је други син Константина I, краља Грчке 1913—1917. Завршио је војну школу. 

Током Првог светског рата, Константин I је, као рођак немачког цара, држао Грчку неутралном. Под утицајем премијера Елефтериоса Венизелоса и сила Антанте, Константин је био присиљен да абдицира и престо препусти свом млађем сину Александру. 

Александар је био крунисан за краља 10. јуна 1917. године. Током своје краткотрајне владавине, био је марионета венизелиста и представника Антанте.

Угризао га је један његов љубимац, мајмун, од чега је Александар касније добио инфекцију и умро.

У његову част, град Дедеагач на граници с Османским царством био је 1920. године прозван Александруполис.

Породично стабло

Породица

Супружник

Деца

Види још 
 Краљевина Грчка
 Грчка краљевска породица

Референце

Спољашње везе 

	

Рођени 1893.
Умрли 1920.
Грчки краљеви
Грчка краљевска породица
Атињани
Умрли од сепсе